Mathilda yucatecana är en snäckart som först beskrevs av Dall 1881.  Mathilda yucatecana ingår i släktet Mathilda och familjen Mathildidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
yucatecana